Indiana Asteroid Program var ett astronomiprojekt som pågick mellan 1949 och 1967. Projetet startades av Frank K. Edmondson vid Indiana University. Man använde sig av Goethe Link Observatory i Brooklyn, Indiana.

Minor Planet Center listar programmet som upptäckare av 119 asteroider.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Indiana Asteroid Program

Referenser 

Astronomi